Расстояние от точки до прямой на плоскости — это кратчайшее расстояние от точки до прямой в евклидовой геометрии. Расстояние равно длине отрезка, который соединяет точку с прямой и перпендикулярен прямой. Формула вычисления расстояния может быть получена и выражена несколькими способами.

Знание наименьшего расстояния от точки до прямой может быть полезно во многих случаях, например, для поиска кратчайшего пути для выхода на дорогу, определение разброса графа, и подобное. В регрессии Деминга, процедуре линейного сглаживания, если зависимые и независимые переменные имеют одну и ту же дисперсию, регрессия сводится к ортогональной регрессии, в которой степень приближения измеряется для каждой точки как расстояние от точки до регрессионной прямой.

Декартова система координат

Прямая задана уравнением 
Когда прямая на плоскости задана уравнением , где a, b и c —  такие вещественные константы, что a и b не равны нулю одновременно, и расстояние от прямой до точки (x0,y0) равно 
 

Точка на прямой, наиболее близкая к (x0,y0), имеет координаты 
  и 

Горизонтальные и вертикальные прямые

В общем уравнении прямой ax + by + c = 0 коэффициенты a и b не могут быть одновременно равны нулю пока c ненулевое, а в случае всех нулевых коэффициентов уравнение не задаёт прямую. Если a = 0, а b  0, прямая горизонтальна и имеет уравнение y = -c/b. Расстояние от (x0, y0) до этой прямой определяется вертикальным отрезком длины |y0 — (-c/b)| = |by0 + c| / |b| (согласно формуле). Аналогичным образом, для вертикальных прямых (b = 0) расстояние между той же точкой и прямой равно |ax0 + c| / |a| и измеряется вдоль горизонтального отрезка.

Нормированное уравнение прямой

Нормированное уравнение прямой — это уравнение вида
 
Нормированное уравнение получается из общего уравнения прямой ax + by + c = 0 делением всех членов на .
Тогда расстояние от точки (x0, y0) до прямой равно абсолютному значению отклонения и вычисляется по формуле

Прямая задана двумя точками 
Если прямая проходит через две точки P1=(x1,y1) и P2=(x2,y2), и необходимо найти расстояние от  до прямой, то можно воспользоваться следующими способами:

Способ 1. Искомое расстояние равно
 

Знаменатель этого выражения равен расстоянию между точками P1 и P2. Числитель равен удвоенной площади треугольника с вершинами (x0,y0), P1 и P2 (см. Общая формула площади треугольника в декартовых координатах). Выражение эквивалентно , что может быть получено преобразованием стандартной формулы площади треугольника: , где b — длина стороны, а h — высота на эту сторону из противолежащей вершины.

Способ 2. Сначала находится ближайшая точка на прямой к точке  по формуле

.

Тогда искомое расстояние равно

.

Доказательства

Алгебраическое доказательство 
Это доказательство верно, только когда прямая не является ни вертикальной, ни горизонтальной. То есть мы предполагаем, что ни a, ни b в уравнении не равны нулю.

Прямая с уравнением ax + by + c = 0 имеет наклон -a/b, так что любая прямая, перпендикулярная к заданной, имеет наклон b/a. Пусть (m, n) — точка пересечения прямой ax + by + c = 0 и перпендикулярной прямой, проходящей через точку (x0, y0). Прямая, проходящая через эти две точки, перпендикулярна исходной прямой, так что
 
Таким образом,

и после возведения в квадрат получим:

Рассмотрим,
 

Здесь использовано возведённое в квадрат выражение. Но
 ,

так как точка (m, n) расположена на прямой ax + by + c = 0.
Таким образом,
 

Из этого получаем длину отрезка между этими двумя точками:
  .

Геометрическое доказательство 

Это доказательство верно, только когда прямая не является ни вертикальной, ни горизонтальной. Баллантин и Джерберт не упомянули это ограничение в своей статье.

Опустим перпендикуляр из точки P с координатами (x0, y0) на прямую с уравнением Ax + By + C = 0. Обозначим основание перпендикуляра буквой R. Проведём вертикальную прямую через P и обозначим пересечение этой вертикальной прямой с исходной прямой буквой S. В произвольной точке T на прямой нарисуем прямоугольный треугольник TVU, катеты которого являются горизонтальными и вертикальными отрезками, а длина горизонтального отрезка равна |B| (см. рисунок). Вертикальный катет треугольника ∆TVU будет иметь длину |A|, поскольку наклон прямой равен -A/B.

Треугольники ∆SRP и ∆UVT подобны, так как они оба прямоугольные и ∠PSR ≅ ∠VUT, поскольку являются соответственными углами двух параллельных прямых PS и UV (вертикальные прямые) и секущей (исходная прямая). Выпишем отношения сторон этих треугольников:
 
Если точка S имеет координаты (x0,m), то |PS| = |y0 — m| и расстояние от P до прямой равно:
 
Поскольку S находится на прямой, мы можем найти значение m,
 

и получаем: 
 

Другой вариант этого доказательства — поместить точку V в точку P и вычислить площадь треугольника ∆UVT двумя способами, после чего получим ,
где D — высота треугольника ∆UVT на гипотенузу из точки P. Формула расстояния может быть использована, чтобы выразить ,  и в терминах координат P и коэффициентов уравнения исходной прямой, в результате чего получим требуемую формулу.

Доказательство с помощью проекции вектора 

Пусть P — точка с координатами (x0, y0) и пусть исходная прямая имеет уравнение ax + by + c = 0. Пусть Q = (x1, y1) — любая точка на прямой и n — вектор (a, b) с началом в точке Q. Вектор n перпендикулярен прямой, и расстояние d от точки P до прямой равно длине ортогональной проекции  на n. Длина этой проекции равна:
 
Теперь
  так что  и 
Тогда
 
Поскольку Q лежит на прямой, , а тогда

Другие формулы 
Можно получить другие выражения для кратчайшего расстояния от точки до прямой. Эти выводы тоже требуют, чтобы прямая не была вертикальной или горизонтальной.

Пусть точка P задана координатами ().
Пусть прямая задана уравнением . Уравнение прямой, перпендикулярной исходной прямой и проходящей через точку P, задаётся уравнением .

Точка, в которой эти две прямые пересекаются, является ближайшей точкой на исходной прямой для точки P. Тогда:
 
Мы можем решить это уравнение по x,
 
Координату y точки пересечения можно найти, подставив значение x в уравнение исходной прямой,
 

Подставив полученные значения в формулу расстояния , получим формулу кратчайшего расстояния от точки до прямой:

 

Если заметить, что m = -a/b и k = -c/b для уравнения ax + by + c = 0, после небольших выкладок получим стандартное выражение.

Формулировка с помощью векторов 

Запишем прямую в векторном виде:

 ,

где  — вектор, задающий координаты любой точки на прямой,  — единичный вектор в направлении прямой,  — вектор, задающий две координаты точки на прямой, а t — скаляр. То есть для получения точки  на прямой начинаем с точки  на прямой и двигаемся на расстояние  вдоль прямой.

Расстояние от произвольной точки  до прямой задаётся формулой

 

Эта формула геометрически строится следующим образом:  — это вектор из  в точку  на прямой. Тогда  — это длина проекции на прямую, а тогда
 
— это вектор, являющийся проекцией  на прямую. Тогда
 

является компонентой вектора , перпендикулярной прямой. Следовательно, расстояние от точки до прямой равно норме этого вектора. Эта формула может быть использована и в более высоких размерностях.

Другая формулировка с помощью векторов 
Если векторное пространство ортонормально, а прямая (d ) проходит через точку B и имеет  , то расстояние от точки A до прямой (d) равно
 ,
где  — векторное произведение векторов  и , а  — норма вектора .

Обобщения 
 Расстояние от точки в трёхмерном пространстве до плоскости задаётся аналогичной формулой:

См. также 
 
 Расстояние между двумя прямыми
 Расстояние между скрещивающимися прямыми

Примечания

Литература

Дополнительная литература 
  — P. 86.

Евклидова геометрия
Векторы